Hanbach ist ein Ortsname:

 Hanbach (Diespeck), Weiler der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hanbach (Heilbronn), Wüstung auf der Gemarkung der kreisfreien Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hanbach (Obersulm), Wüstung  bei Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hambach
 Hahnbach
 Hannenbach